Angela Buxton e Althea Gibson hanno battuto in finale Darlene Hard e Dorothy Head 6-8, 8-6, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1956